Poiano ima više značenja:
 Poiano, Mantua
 Poiano, Reggio Emilia
 Poiano, Varese
 Poiano, Verona